Mount Johns ist der Name mehrerer Berge:

 Mount Johns (Finniss-Mary), im Gebiet Finniss-Mary des australischen Bundesstaats Northern Territory
 Mount Johns (MacDonnell Shire), im Verwaltungsbezirk MacDonnell Shire des australischen Bundesstaats Northern Territory
 Mount Johns (Montana), in Flathead County im US-Bundesstaat Montana
 Mount Johns (Prince Charles Mountains), ein Gipfel der Prince Charles Mountains in der Ostantarktis
 Mount Johns (Westantarktis), nahe der Heritage Range in der Westantarktis